Duquesa de la Victoria puede referirse a :
 María Jacinta Martínez de Sicilia, esposa del General Espartero, primer duque de la Victoria;
 Eladia Fernández de Espartero y Blanco, II duquesa de la Victoria, esposa de Cipriano Segundo Montesino y Estrada;
 María del Carmen Angoloti y Mesa, esposa de Pablo Montesinos Espartero, III duque de la Victoria.